Lobsang Samten (politicus) (1932 - 1985), Tibetaans geestelijke en politicus, broer van de veertiende dalai lama Tenzin Gyatso
Lobsang Samten (artiest) (1959), Tibetaans geestelijke, tibetoloog, kunstenaar en acteur
Lobsang Samten (lama) (1965), Tibetaans lama uit Lhasa, praktiserend in Quebec
Lobsang Samten (±1987), boeddhistische non die om het leven kwam bij de beschieting op Nangpa La